Osoby:
 François Schons – luksemburski hokeista
 Laura Marie Edinger-Schons – niemiecka nauczycielka

Zobacz też:
 Muntogna da Schons